Borudscherdi, Boroujerdi oder Borujerdi ist der Familienname folgender Personen:

 Alaeddin Borudscherdi, iranischer Politiker und Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses für Nationale Sicherheit und Außenpolitik
 Ali Asghar Borujerdi (1893–1934), iranischer Serienmörder
 Hossein Kazemeyni Borudscherdi (* 1957), iranischer Ajatollah, Sohn von Husain Mohammad Ali Kazemeyni Borudscherdi
 Hossein Borudscherdi (1875–1961), persischer Groß-Ajatollah und letzter Marja-e taqlid
 Mohammad Ali Kazemeyni Borudscherdi (??–2002), iranischer Ayatollah, Vater von Hossein Kazemeyni Borudscherdi
 Mostafa Borudscherdi (* 1962), iranischer Ajatollah
 Sayed Mahdi Kazemeyni Boroujerdi, iranischer Kleriker, Sohn von Hossein Kazemeyni Borudscherdi